Алексей Васильевич Куртов - советский государственный и партийный деятель, председатель Костромского областного исполнительного комитета, министр торговли РСФСР.

Биография 
Родился в 1896 году в селе Косяково Спасской волости Бронницкого уезда Московской губернии. Член ВКП(б) с 1929 года.

В русской императорской армии. Участник Первой мировой - старший унтер-офицер 604-го пехотного Вислинского полка, ранен 11.07.1917 г. у деревни Домамороч и Гражданской войн, в 1919-1922 гг. - в РККА.

С 1922 года - на общественной и партийной работе.

В 1922 - 1953 гг. :
 секретарь Косяковского сельского Совета,
 председатель Морчуговского потребительского общества,
 заведующий Заготовительным отделом Коломенского Союза потребительских обществ,
 директор совхоза Коломенского центрального рабочего кооператива,
 начальник Отдела рабочего снабжения Коломенского машиностроительного завода,
 заведующий Ярославским областным отделом советской торговли,
 заместитель председателя Исполнительного комитета Ярославского областного Совета,
 председатель Исполнительного комитета Костромского областного Совета,
 министр торговли РСФСР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2 созыва.

Ссылки 
 Куртов
 Костр. обл.

Председатели Костромского облисполкома
Министры торговли РСФСР
Депутаты Ярославского областного совета
Народные комиссары и министры РСФСР
Директора совхозов
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва